Aigremont puede referirse a: 

 Aigremont, comuna de Gard.
 Aigremont, comuna de Alto Marne.
 Aigremont, comuna de Yonne.
 Aigremont, comuna de Yvelines.